Türnau ist der Name folgender Orte in Österreich:

 Türnau (Gemeinde Haugschlag), Ortschaft und Katastralgemeinde von Haugschlag, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Türnau (Gemeinde St. Margarethen), Katastralgemeinde von St. Margarethen an der Sierning, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Türnau (Gemeinde Fladnitz), Katastralgemeinde von Fladnitz an der Teichalm, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Thürnau
 Thyrnau
 Turnau
 Tyrnau